

Ляймбах (Арвайлер) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Ляймбах (Бітбург-Прюм) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Ляймбах — громада, федеральна земля Тюрингія

Ляймбах — громада в кантоні Ааргау